

Patronymes 
 Dan Maloney (1950-2018), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 
 Matt Maloney (1971-), joueur de basket-ball américain ;
 Peter Maloney (1944-), acteur américain ;
 Phil Maloney (1927-2020), entraîneur et joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Samantha Maloney (1975-), musicienne (batterie) américaine ;
 Shane Maloney (1953-), écrivain australien ;
 Michael Maloney (1957-), acteur de théâtre, de télévision et de cinéma britannique ;
 Shaun Maloney (1983-), footballeur écossais évoluant au Celtic FC ;
 Zane Maloney (2003-), pilote automobile barbadien.

Fiction 
 Mary et Patrick Maloney forment un couple au centre de l'intrigue de la une nouvelle policière écrite par Roald Dahl : Coup de Gigot et autres histoires à faire peur.

Homonymie de patronyme